Naar het voorbeeld van de Britse Distinguished Service Order werd in meerdere landen een Orde van Voorname Dienst  ingesteld.

Orde van Voorname Dienst 

 De Orde van Voorname Dienst (Verenigd Koninkrijk) in het Verenigd Koninkrijk, later in meerdere landen in het Gemenebest
 De Orde voor Voorname Diensten in Vietnam
Orde van Voorname Dienst (Argentinië)
Orde voor Voorname Dienst (Singapore)